Leinonen är ett finskt efternamn som burits av bland andra:

Artturi Leinonen
Kaarlo Leinonen
Kaarlo Johannes Leinonen
Sanni Leinonen
Kari Leinonen
Tero Leinonen

Se även
Leinonen (sjö)